Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1977 го́да () — 33-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

* У команд «Вента» и «Лиелупе» было вычтено по 1 очку.
 По итогам дополнительного турнира: РПИ − 10-е место, «Сарканайс металургс» − 11-е, «Старт» − 12-е.

Лучшие бомбардиры

23 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1977
1977 год в Латвии
Футбол в СССР в 1977 году